Klos ou Kłos fait notamment référence à :

Patronyme 
 Romuald Kłos, acteur polonais (1956) ;
 Stefan Klos, footballeur allemand (1971) ;
 Tomasz Kłos, footballeur polonais (1973) ;
 Heinz-Georg Klös, vétérinaire allemand (1926).

Toponyme 
 Klos, municipalité d'Albanie, dans la préfecture de Dibër.

Voir aussi 
 , une page d'homonymie.
 , une page d'homonymie.

Patronyme germanique
Patronyme lorrain